Пара Равен Класен / Марсело Мело — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Боб и Майк Брайаны — защищали свой титул, но проиграли уже в первом для себя матче на стадии второго раунда.

Посев 
Все сеяные начинают турнир со второго раунда.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Второй раунд)
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Второй раунд)
  Ненад Зимонич /  Марцин Матковский (Четвертьфинал)
  Николя Маю /  Пьер-Юг Эрбер (Четвертьфинал, отказ)
  Симоне Болелли /  Фабио Фоньини (Финал)
 ''' Равен Класен /  Марсело Мело (Титул)
  Даниэль Нестор /  Эдуар Роже-Васслен (Полуфинал)
  Рохан Бопанна /  Лукаш Кубот ''(Полуфинал)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Shanghai ATP Masters 1000 2015